Asus Eee Pad Transformer Prime — первый в мире планшетный компьютер с четырёхъядерным процессором, и последователь двухъядерного Asus Eee Pad Transformer. Работает на Google Android 4.1. Transformer Prime был анонсирован Asus 9 ноября 2011 года. Этот планшетный компьютер был выпущен в Тайване 1 декабря 2011 года. Transformer Prime был выпущен в Канаде и США 19 декабря 2011 года.

Поставляется с офисным пакетом приложений Polaris Office 3.0.

Ссылки 
 
 ASUS Eee Pad Transformer Prime Review (AnandTech)
 ASUS Eee Pad Transformer Prime Review (Engadget)
 ASUS Eee Pad Transformer Prime Review (Cnet UK)
 Asus Eee Pad Transformer Prime review
 Asus Transformer Prime review (russian)
 Asus Transformer Prime Linux Comptability and howto

Устройства на базе Android
Планшетные компьютеры